Stuckert ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Wilhelm Stuckert (* 1939), deutscher Politiker (GAL), MdHB
 Ricardo Stuckert (* 1970), brasilianischer Fotograf, Fotojournalist
 Rose Marie Stuckert-Schnorrenberg (1926–2021), deutsche Malerin
 Rudolf Stuckert (1912–2002), deutscher Maler und Galerist
 Teodoro Juan Vicente Stuckert (1852–1932), schweizerisch-argentinischer Pharmazeut und Botaniker

Siehe auch:

 Stuckart